

Patronyme 

 Charles-Philippe Ronsin (1751-1794), révolutionnaire et général français ;
 Pierre Ronsin (1771-1846), prêtre jésuite français ;
 Albert Ronsin (1928-2007), érudit, bibliothécaire et conservateur de musée français.

Toponymes 

 Ronsin, un village situé dans le département de Kogho au Burkina Faso.
 Ronsin, un village situé dans le département de Léba au Burkina Faso.